Ријалто има више значења:
 Ријалто (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Ријалто (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Ријалто (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Ријалто (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Мост Ријалто, мост у Венецији